Adam Czartoryski peut désigner notamment :
 Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823), fils d'August Aleksander Czartoryski, homme politique, écrivain, critique littéraire et théâtral
 Adam Jerzy Czartoryski (1770–1861), fils du précédent, militant de la Grande Émigration polonaise de Paris autour de l'Hôtel Lambert
 Adam Konstanty Czartoryski (1804–1880), officier d'ordonnance de Józef Chłopicki
 Adam Ludwik Czartoryski (1872–1937), aristocrate polonais, mécène artistique et philanthrope
  (1906–1998), aristocrate polonais, ingénieur des eaux et forêts, docteur en biologie
 Adam Tadeusz Czartoryski (1909–2006), aristocrate polonais, philosophe
 Adam Karol Czartoryski (1940–), dernier représentant de la branche aînée de la famille Czartoryski, collectionneur, mécène, dirigeant de fédération sportive (champion de karaté d'Espagne) et de fondation culturelle.
 Adam Jerzy Czartoryski (1948–2019), journaliste et homme politique polonais, directeur de la télévision publique de Rzeszów (2003–2006)